Тьерри II Храбрый (Дитрих II; , ; умер ) — герцог Лотарингии с 1070 года, старший сын герцога Герхарда (Жерара) I и Гедвиги Намюрской. В некоторых средневековых источниках XVI века, не учитывавших герцогов Верхней Лотарингии из династии Вигерихидов, он нумеровался как Тьерри II. Во время его правления название Лотарингия окончательно закрепилось за Верхней Лотарингией.

Биография

Правление 
После в 1070 году смерти отца, герцога Герхарда, Тьерри унаследовал его владения в Верхней Лотарингии и Эльзасе и титул герцога Верхней Лотарингии. Однако его права на герцогство были оспорены графом Бара и Монбельяра Людовиком де Скарпон, жена которого, София де Бар, была дочерью герцога Верхней Лотарингии Фридриха II.

Для того, чтобы подтвердить свои права, Тьерри созвал ассамблею лотарингской знати. Чтобы получить поддержку своего брата Жерара, Тьерри выделил ему часть своих владений, создав из них графство Водемон. В итоге ассамблея знати подтвердила герцогский титул за Тьерри.

Людовик де Скарпон скоро умер (около 1073 года), после чего права на Лотарингию оспорил уже его сын, Тьерри I, однако проводивший арбитраж император Генрих IV утвердил Лотарингию за Эльзасским домом.

Во время Саксонского восстания знати против Генриха IV Тьерри сохранил верность императору. Он принимал участие в нескольких походах против восставших в Саксонию. Также Тьерри держал сторону императора и во время его борьбы за инвеституру против римских пап. В апреле 1078 года император Генрих IV прибыл в Лотарингию. При помощи Тьерри он смог захватить Мец, епископ которого Герман, поддерживавший папу римского, был изгнан из города.

В дальнейшем Тьерри, получивший права фогта Меца, не раз вмешивался в дела Мецкой епархии, за что был отлучён от церкви епископом Германом. Это отлучение было подтверждено папой в начале 1079 года. Однако Тьерри продолжал поддерживать императора, хотя и не смог помешать в 1082 году возвращению епископа Германа в Мец. В 1084 году Германа снова удалось выгнать из города, хотя и не надолго, а в 1087 году Тьерри поддерживал выбранного в противовес Герману епископом Меца Бруно фон Кальв.

В 1095 году, когда готовился первый крестовый поход, Тьерри принял крест, однако в итоге отказался участвовать, сославшись на слабое здоровье. Тем не менее, он убедил принять участие в походе многих представителей лотарингской знати.

Во время борьбы между Генрихом IV и его наследником Генрихом V Тьерри предпочёл не вмешиваться в конфликт. Также он не принимал участия в борьбе императора Генриха V и приходившегося ему пасынком герцога Саксонии Лотаря Супплинбургского.

Тьерри умер в 1115 году. Ему наследовал сын от первого брака Симон I, а старший из сыновей от второго брака, Тьерри, в 1128 году стал графом Фландрии.

Брак и дети 
1-я жена: с ок. 1080 Гедвига Формбахская (умер около 1090/1093), дочь Фридриха, графа Формбаха, и Гертруды фон Хаденслебен, вдова Гебхарда Супплинбургского, графа в Харцгау. Дети:
 Симон (умер ранее 1095)
 Гертруда (Петронелла) (умерла 23 мая 1144), регент Голландии при малолетнем сыне в 1121 — ок. 1126 годах, аббатиса Рийнсбурга в 1133 году; муж: с 1113 года — Флорис II (умер 2 марта 1121), граф Голландии с 1091 года
 Симон I (умер 13/14 января 1139), герцог Лотарингии с 1115 года

2-я жена: с 15 августа 1095 года — Гертруда Фландрская (умерла 1115/1126), дочь Роберта I Фризо, графа Фландрии, и Гертруды Саксонской, вдова Генриха III, графа Лувена. Дети:
 Тьерри (Дитрих) (около 1099/1101 — 11 января 1168), граф Фландрии с 1128 года, родоначальник фландрской линии Эльзасской династии
 (?) Жерар (Герхард) (умер после 1117)
 Генрих (умер 6 июня 1165), епископ Туля с 1126 года
 Бодуэн (Балдуин)
 Ирменгарда; муж: Бернар V Гроссус (умер ранее 1147), сеньор де Бранкон
 (?) Гизела; 1-й муж: N фон Текленбург; 2-й муж: Фридрих I (умер ранее 1135), граф Саарбрюккена

Предки 

</center>

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Эльзасский дом
Герцоги Лотарингии
Правители Европы XI века
Правители Европы XII века